Прединг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  60324.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Мури (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 АНП занимает 4 места.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии